У́лица Сорокале́тия ВЛКСМ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Ачинске Красноярского края.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Белореченске Краснодарского края.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Бородино Красноярского края.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица во Владивостоке.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Волгограде.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Гурьевске Кемеровской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Екатеринбурге.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Ершове Саратовской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Железногорске Курской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Железногорске-Илимском Иркутской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Ижевске.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Иланском Красноярского края.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Липецке.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Льгове Курской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Миассе Челябинской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Новоалтайске Алтайского края.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Новокузнецке.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Первомайске Нижегородской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Переяславле-Залесском Ярославской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Поронайске Сахалинской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Сортавале Республики Карелии.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Таре Омской области.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Юрьевце Ивановской области.

Украина 
 Улица 40 лет ВЛКСМ — улица в Луганске.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — прежнее название Обжаровской улицы в Нежине.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — прежнее название Пилотной улицы в Одессе.
 Улица 40 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Козацкой Славы в Сватово Луганской области.

См также 
 Набережная 40-летия ВЛКСМ